Кэтрин Таун (; род. , Голливуд) — американская актриса.

Биография 
Кэтрин Таун родилась 17 июля 1978 года в Голливуде, штат Калифорния, США. Дочь сценариста Роберта Тауна и актрисы Джули Пэйн, внучка актёров Джона Пейна и Энн Ширли.

Дебютировала в кино в 1998 году. В 2002 году заняла 71 место в списке «Hot 100» по версии журнала «Maxim». В 2003 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Любовь всё меняет». В 2007 году снялась в сериале «Скажи мне, что любишь меня».

Личная жизнь 
С 1999 по 2002 год была замужем за актёром Чарли Ханнэмом. Была помолвлена с актёром Итаном Эмбри.

Фильмография

Примечания

Ссылки